Фингон () — персонаж «Сильмариллиона» Дж. Р. Р. Толкина; эльф из числа нолдор, старший сын Финголфина, прозванный Доблестным; старший брат Тургона, Аредэль и Аргона; отец Эрейниона Гил-Галада.

Этимология имени 
Фингон — синдаринская форма квенийского имени «Финдекано» (в переводе «финдэ» — волосы, «кано» — вождь) либо «Финакано», данного ему отцом Финголфином (в переводе «фин» — искусный, «кан» — герой). Давид Сало отмечает, что имя содержит элементы, чуждые синдарину.

Фингона также называли Астальдо (с квенья «Храбрый»). Это прозвище было дано ему за его подвиги во время Войны Сильмариллов.

Материнское имя Фингона неизвестно.

История 
Родился в Эпоху Древ в Тирионе, был первым ребёнком Финголфина и Анайрэ. Дружил со своим двоюродным братом Маэдросом, пока ложь Моргота не рассорила их.

Когда в 1495 г. Э.Д. Феанор поднял бунт против Валар и призвал нолдор в Средиземье, Фингон поддержал его; но когда Феанор с сыновьями поклялись именем Илуватара преследовать своей местью и ненавистью до самых пределов Мира любого, кто хранит Сильмарилл или попытается завладеть им, Фингон, как и Финголфин с Тургоном, выступил против этой ужасной клятвы.

Фингон участвовал в братоубийственной Резне в Альквалондэ. Когда было произнесено Пророчество Мандоса, Фингона оно не устрашило. Вместе со своим отцом и братьями Фингон возглавил нолдор Второго Дома в переходе через Хэлкараксэ.

Фингон пришёл в Средиземье в начале Первой Эпохи. Известность он получил благодаря спасению Маэдроса, которого Моргот приковал к скале Тангородрима. После этого Маэдрос, старший сын Феанора, который был наследным Верховным Королём нолдор-изгнанников, отрёкся от своих прав на власть в пользу Финголфина.

При разделе земель во время расселения нолдор Финголфин выделил Фингону во владение Дор Ломин на западе Хитлума.

Фингон сыграл большую роль во время Осады Ангбанда, разгромив войска орков Моргота, вторгнувшихся в Белерианд через северные тропы в обход гор Эред Энгрин, чтобы напасть на Хитлум с запада. Кроме того, Фингон был первым, кто сразился с ещё молодым в ту пору драконом Глаурунгом и во главе войска эльфийских конных лучников обратил его в бегство.

После гибели его отца в поединке с Морготом Фингон стал следующим Верховным королём нолдор-изгнанников. Семь лет спустя силы Моргота вторглись в его собственные владения в Хитлуме, и Фингон едва не потерпел сокрушительное поражение от превосходящих сил врага. Его спасли только флот Кирдана, вошедший в залив Дренгист, и высадившийся с кораблей десант эльфов Фаласа.

В 468 г. П. Э. Маэдрос задумал нападение на Ангбанд, и Фингон поддержал в этом друга, благодаря чему был собран Союз Маэдроса. В битве Нирнаэт Арноэдиад Фингон поддался на провокацию Моргота и атаковал раньше условленного. Однако это не помешало бы в итоге одолеть Моргота, если бы не предательство истерлингов, из-за которого войско Сыновей Феанора было разбито. Когда остатки эльфийских и людских войск Хитлума были вытеснены к топям Сереха, Фингон был отрезан от них, и вся дружина его пала. Тогда Готмог, повелитель балрогов и военачальник армии Ангбанда, схватился с ним:
И бросился на него Готмог: мрачная то была встреча. И Фингон остался один среди поверженной своей дружины, и бился он с Готмогом, пока не подобрался сзади ещё один балрог и не захлестнул его стальной плетью. Тогда Готмог зарубил Фингона своим чёрным топором, и из рассечённого шлема Фингона взметнулось белое пламя. Так пал король нолдор, и враги булавами вбили его тело в грязь, а королевское знамя, синее с серебром, втоптали в пролитую им кровь.

После гибели Фингона титул Верховного короля нолдор Средиземья перешёл к его брату Тургону. Сын Фингона, Гил-Галад, унаследовал престол своего отца только после Войны Гнева.

Характер 
Фингон обладал добрым сердцем, высоко ценил честность и справедливость, помогая всем, кто находился в беде, ненавидя лишь Моргота. Он прославился как один из самых отважных принцев-нолдор в истории Эльдар.

Внешность 
Известно, что у Фингона были длинные, темные волосы, которые он собирал в толстые косы, вплетая золотые ленты в них.

Мнения критиков 
По мнению Верлина Флигера, в связи с участием в резне в Альквалондэ, на Фингона пала часть вины Феанора, от которой он страдает до самой своей смерти (Флигер предполагает, что  в символике Толкина соответствует библейскому убийству Авеля Каином).

Примечания

Источники 
 
 Paul Harold Kocher. A reader’s guide to The Silmarillion. Houghton Mifflin, 1980—286 с.

Короли Средиземья
Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Эльфы Средиземья
Персонажи романа «Властелин колец»